Gennagyij Ivanovics Kovaljov (1945) világbajnok szovjet sílövő
 Gennagyij Gennagyijevics Kovaljov (1983) világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok orosz ökölvívó, olimpikon